Хелен Хонг (; ) — американская актриса, стендап-комик, режиссёр и продюсер. Она появлялась в таких работах, как «Девственница Джейн», «Парки и зоны отдыха», «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн. Также Хелен сыграла роль Шэрон Вонг в сериале от Netflix «Я никогда не…».

Ранние годы 
Родители Хелен иммигрировали из Кореи и перебрались в Нью-Йорк. Девушка выросла на Восточном побережье, но также провела некоторое время в Корее. Училась Хелен в средней школе Тоттенвилля в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, также в школе Северного Андовера, штат Массачусетс, а также в Массачусетском университете в Амхерсте.

Карьера 
Хелен ходила на уроки стендапа в Нью-Йоркском театре на Бродвее. В ходе занятий она поняла, что стендап — это то, чем она хочет заниматься в качестве карьеры.

Хелен выступала в The Laugh Factory, Bonkerz, The Hollywood Improv, Zanies Comedy Club, Stir Crazy Comedy Club, Flappers Comedy Club, The Ice House Comedy Club , Mary D. Fisher Theatre, и многих других местах.

Также девушка снималась в различных фильмах и сериалах, таких как «Милые обманщицы» в роли Линн, «Кости» и др.

Фильмография

Примечания 

Стендап-комики США